Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1955/56 war die elfte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam Oberliga-Absteiger Harburger TB 1865 neu in die Amateurliga, ebenso die drei Aufsteiger Rasensport Harburg (Rückkehr nach einer Spielzeit), Hamburger SV Amateure und Raspo Elmshorn (beide erstmals in der Amateurliga).

Sieger wurde der SC Concordia Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Harburger TB 1865 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort gewann Concordia seine Gruppe und stieg auf, während Harburg den zweiten Platz hinter dem Heider SV belegte und den Aufstieg verpasste.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der Wilhelmsburger FV 09 hatte zuvor vier Jahre, Borussia Harburg zuvor zwei Jahre und Rasensport Harburg sowie Raspo Elmshorn zuvor ein Jahr der Amateurliga angehört.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1955/56 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1955/56 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1955
Fußballsaison 1955/56